Il gruppo della roscherite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della roscherite 
 Atencioite
 Greifensteinite
 Guimarãesite
 Roscherite
 Ruifrancoite
 Zanazziite

Note 

Roscherite